Die 1. jugoslawische Fußballliga 1963/64 war die 35. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 18. August 1963 und endete am 14. Juni 1964.

Der FK Roter Stern Belgrad wurde zum siebten Mal jugoslawischer Meister und holte zum zweiten Mal das Double.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. In dieser Saison stieg mit dem RFK Novi Sad nur der Vorletzte ab. Der jugoslawische Verband beschloss den Tabellenletzten Vardar Skopje aufgrund des katastrophalen Erdbebens vom 26. Juli 1963 nicht absteigen zu lassen. Daher starteten in der folgenden Spielzeit 15 Mannschaften.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1963/64